Pemberton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pemberton House (Arkansas), ID-Nr. 91001255
 Pemberton House (Georgia), ID-Nr. 71000283